Campylites pleijeli är en ringmaskart som beskrevs av Brood 1988. Campylites pleijeli ingår i släktet Campylites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pleijeli